Ел Регало има више значења:

 Ел Регало (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Регало (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Регало (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Регало (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Регало, Ерманос Окања (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Регало (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Регало, Ел Сауз (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Регало, Ранчо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Регало (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Регало (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику